Layne pode se referir a:
 Layne Staley
 Park Layne

Veja também 
 Lane
 Lain
 Laine

Desambiguação